Bronșita reprezintă inflamația mucoasei bronhiilor, de etiologie cel mai adesea infecțioasă. Bronșita poate fi divizată în două categorii, acută și cronică, fiecare categorie având propriile etiologii, patologii și terapii.

Bronșita acută este caracterizată prin apariția tusei, cu sau fără producerea sputei, mucozitate ce este expectorată din tractul respirator. Bronșita acută apare de obicei în timpul unei viroze. Virusurile cauzează aproximativ 90% din cazurile de bronșită acută iar bacteriile sunt responsabile pentru mai puțin de 10% din cazuri.

Bronșita acută
Bronșita acută cunoscută și ca o răceală toracică, este o inflamație pe termen scurt a bronhiilor plămânilor. Cel mai frecvent simptom este tusea. Alte simptome includ tusea în mucus, respirația șuierătoare, dificultatea de respirație, febra și disconfortul toracic. Infecția poate dura de la câteva până la zece zile. Tusea poate persista câteva săptămâni după aceea durata totală a simptomelor fiind de obicei în jur de trei săptămâni. Unele au simptome de până la șase săptămâni.

Cauza
În mai mult de 90% din cazuri, cauza este o infecție virală. Aceste virusuri se pot răspândi prin aer când oamenii tușesc sau prin contact direct. Factorii de risc includ expunerea la fum de tutun, praf și alte poluări ale aerului. Un număr mic de cazuri se datorează nivelurilor ridicate de poluare a aerului sau bacteriilor.

Diagnostic
Diagnosticul se bazează în general pe semnele și simptomele unei persoane. Culoarea sputei ne indică dacă infecția este virală sau bacteriană. Alte cauze ale simptomelor similare includ astm, pneumonie, bronșiolită, bronhiectază și BPOC. O radiografie toracică poate fi utilă pentru detectarea pneumoniei.

Un alt semn comun de bronșită este o tuse care durează zece zile până la trei săptămâni. Dacă tusea durează o lună sau un an, poate deveni bronșită cronică. Bronsita acută este în mod normal cauzată de o infecție virală. În mod tipic aceste infecții sunt rinovirus, parainfluenză sau gripă. În mod normal, nu este necesară efectuarea unor teste specifice pentru diagnosticarea bronșitei acute.

Tratament
Prevenirea nu este fumatul și evitarea altor iritante ale plămânilor. Spălarea frecventă a mâinilor poate fi de asemenea,de protecție. Tratamentul pentru bronșita acută implică de obicei odihnă, paracetamol (acetaminofen) și AINS pentru a ajuta la febră. Există dovezi tentative că salbutamolul poate fi util la persoanele cu respirație șuierătoare; cu toate acestea, poate duce la nervozitate și tremor. În general, antibioticele nu ar trebui utilizate. O excepție este atunci când bronșita acută se datorează pertussisului. Se recomandă adesea odihnă și să se bea suficient lichide.

Epidemiologie
Bronșita acută este una dintre cele mai frecvente boli. Aproximativ 5% dintre adulți sunt afectați și aproximativ 6% dintre copii au cel puțin un episod pe an. Apare mai des în timpul iernii. Mai mult de 10 milioane de persoane din U.S vizitează un medic în fiecare an pentru această afecțiune, aproximativ 70% primind antibiotice care nu sunt în mare parte necesare.

Bronșită cronică

Bronșita cronică este definită ca o tuse productivă care durează de trei luni sau mai mult pe an timp de cel puțin doi ani. Majoritatea persoanelor cu bronșită cronică au de asemenea boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Bronșita bacteriană este definită ca o tuse cronică productivă cu o lavaj bronhoalveolar pozitiv care se rezolvă cu antibiotice. Simptomele bronșitei cronice pot include respirația șuierătoare și dificultatea de respirație, mai ales după eforturi și saturații reduse de oxigen. Tusea este deseori mai rea la scurt timp după trezire, iar sputa produsă poate avea o culoare galbenă sau verde și poate fi străpunsă cu urme de sânge.

Cauza
Majoritatea cazurilor de bronșită cronică sunt cauzate de fumat și alte forme de tutun. În plus, inhalarea cronică a poluării aerului sau a fumului sau a prafului iritant din expunerile periculoase în ocupații precum exploatarea cărbunelui, manipularea cerealelor, fabricarea textilelor, creșterea animalelor și formarea metalelor poate fi de asemenea un factor de risc pentru dezvoltarea bronșitei cronice.

Diagnostic
Persoanele cu tulburări pulmonare obstructive, cum ar fi bronșita, pot prezenta o scădere a raportului FEV1 și FEV1 / FVC la testele funcției pulmonare. Spre deosebire de alte tulburări obstructive obișnuite, cum ar fi astmul sau emfizemul, bronșita provoacă rar un volum rezidual ridicat (volumul de aer rămas în plămâni după un efort maxim de exhalare).

Tratament
Scăderea funcției pulmonare observată în bronșita cronică poate fi încetinită odată cu renunțarea la fumat. Bronsita cronică este tratată simptomatic și poate fi tratată într-un mod nefarmacologic sau cu agenți terapeutici farmacologici. Abordările nonpharmacologice tipice pentru administrarea BPOC, inclusiv bronșita, pot include reabilitarea pulmonară, operația de reducere a volumului pulmonar și transplantul pulmonar. Inflamația și edemul epiteliului respirator pot fi reduse cu corticosteroizi inhalatori.

Epidemiologie
Bronșita cronică are o rată de prevalență de 3,4% până la 22% în rândul populației generale. Persoanele cu vârsta peste 45 de ani, fumătorii cei care locuiesc în zone cu poluare ridicată a aerului și oricine cu astm bronșic au un risc mai mare de a dezvolta bronșită cronică. Această gamă largă se datorează diferitelor definiții ale bronșitei cronice care poate fi diagnosticată pe baza semnelor și simptomelor sau diagnosticului clinic al afecțiunii. Bronșita cronică tinde să afecteze bărbații mai des decât femeile. În timp ce factorul principal de risc pentru bronșita cronică este fumatul, există încă o șansă de 4% -22% care niciodată fumătorii nu pot obține bronșită cronică. Acest lucru ar putea sugera alți factori de risc, cum ar fi inhalarea de combustibili, praf și fum. Obezitatea a fost de asemenea legată de un risc crescut de bronșită cronică. În Statele Unite în anul 2014 la 100.000 de populație rata mortalității bronșitei cronice a fost de 0,2.

Vezi și 
 Pneumonie
 Răceala comună
 Răceală
 Rinofaringită
 SARS

Referințe

Legături externe 
 
 Știți cum să vă feriți de boli? Azi: Bronșita acută, 10 noiembrie 2009, Amos News

Boli ale sistemului respirator
Boli infecțioase